Falisco pode se referir a:

Faliscos - antigo povo que habitava a península Itálica
Língua falisca - língua itálica, aparentada ao latim, falada por este povo

Desambiguação